Упорой — топоним:

 Упорой — село в Выгоничском районе Брянской области
 Упорой — село в Дмитровском районе Орловской области